Вердье () — французская фамилия. Известные носители:

 Вердье, Антуан дю (1544—1600) — французский писатель, библиограф, политик.
 Вердье, Жан (1864—1940) — французский кардинал.
 Вердье, Жан Антуан (1767—1839) — французский дивизионный генерал, граф Империи.
 Вердье, Сюзанна (1745—1812) — французская поэтесса.
 Вердье, Франсуа (1651—1730) — французский исторический живописец.